Адис Мерседес () е кубинска певица и автор на песни.

Тя живее в Есен (Германия).

Дискография

CD албуми 
 Mundo Nuevo (2001 Media Luna)
 Nomad (2003 Media Luna)
 Addys (2012 Media Luna)

CD Singles 
 Mundo Nuevo (2001 Media Luna)
 Gitana Loca (2005 Media Luna)
 Esa Voz (2005 Media Luna)
 Sabado Roto (2011 Media Luna)
 Hollywood (2012 Media Luna)
 Gigolo (2012 Media Luna)

Ремикси 
 Mundo Nuevo (Tony Brown – Media Luna)
 Gitana loca (Tony Brown – Media Luna)
 Esa voz (4tune twins – Media Luna)
 Afro D' Mercedes (Andry Nalin – Media Luna)
 Oye Colombia (4tune twins – Media Luna)
 Cry It Out (Guido Craveiro – Media Luna)
 Cha Ka Cha (Ramon Zenker – Media Luna)

Уебсайт 
 Addys Mercedes – уебсайт

Автори на песни
Кубински певици
Есенци